Georgy ist der Familienname folgender Personen

 Ursula Georgy (* 1958), deutsche Informationswissenschaftlerin
 Wilhelm Georgy (1819–1887), deutscher Maler und Illustrator

Siehe auch:
 Georgi
 Georgii